Mistrzostwa Świata w Snookerze 1993 (ang. 1993 Embassy World Snooker Championship) − ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1992/1993, rozegrany w dniach 17 kwietnia - 3 maja 1993 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Szkot Stephen Hendry, który w finale pokonał pewnie Anglika Jimmy'ego White'a 18–5, broniąc tym samym tytułu wywalczonego w poprzednim sezonie.

Nagrody 
 Zwycięzca: £175 000
 II miejsce: £105 000
 Półfinalista: £52 000
 Ćwierćfinalista: £26 000
 Ostatnia 16: £14 000
 Ostatnia 32: £8 000

 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £14 400

Wydarzenia związane z turniejem 
 Stephen Hendry i Alan McManus spotkali się przy snookerowym stole w meczu półfinałowym. Był to pierwszy szkocko-szkocki pojedynek w półfinale mistrzostw świata.
 W drugim meczu półfinałowym zagrał James Wattana, który stał się pierwszym zawodnikiem w historii snookera z dalekiego Wschodu, który dotarł do półfinału mistrzostw świata.
 Ronnie O’Sullivan debiutując w tegorocznej edycji snookerowych mistrzostw świata (w wieku 17 lat i 5 miesięcy) stał się drugim najmłodszym debiutantem mistrzostw. Najmłodszym nadal pozostał Stephen Hendry, który zadebiutował w 1986 roku.
 Podczas tego turnieju padło 35 breaków stupunktowych. Pobity został tym samym rekord z mistrzostw świata w 1991 roku.
 Autorem najwyższego breaka turnieju był Steve Davis budując breaka w wysokości 144 punktów.
 Do finału awansował Anglik Jimmy White, dla którego był to piąty udział w finale mistrzostw świata, a zarazem czwarty z rzędu.
 Wygrywając 10 ostatnich frame'ów meczu finałowego Mistrzostw Świata 1992 przeciwko Jimmy'emu White'owi, oraz 9 partii meczu pierwszej rundy przeciwko Danny'emu Fowlerowi, Stephen Hendry wygrał 19 partii z rzędu, co stanowi nie pobity do tej pory rekord zwycięskich kolejnych frame'ów.
 W finale tegorocznej edycji mistrzostw świata Szkot Stephen Hendry pokonał pewnie Anglika Jimmy'ego White'a 18–5, broniąc tym samym tytułu mistrzowskiego. Był to tym samym trzeci tytuł mistrza świata zdobyty przez Hendry'ego, a drugi z rzędu.

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe turnieju 
  Steve Davis 144
  Nigel Bond 139, 122, 101
  Steve James 138, 106
  Stephen Hendry 136, 129, 128, 126, 124, 123, 113, 110
  Terry Griffiths 133
  Neal Foulds 124, 108, 100, 100
  John Parrott 122, 102
  Martin Clark 121
  Alan McManus 112
  James Wattana 110, 104, 104, 103
  Jimmy White 108, 105, 104
  Willie Thorne 106, 104
  Gary Wilkinson 104, 101
  Peter Ebdon 104

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1993 w sporcie
1993 w Wielkiej Brytanii